MA-09 steht für:
 Chaouia-Ouardigha, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig bis zum 20. April 2018)
 Souss-Massa, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig seit dem 20. April 2018)

Abkürzung